Amazones is:
 een vrouwenvolk uit de Griekse mythologie, zie Amazonen
 een Nederlandse film uit 2004 van Esmé Lammers, zie Amazones (film)
 De Guineese groep Amazones: The Women Master Drummers of Guinea, tegenwoordig Nimbaya! geheten

Ook de vrouwelijke krijgers van de koning van Dahomey werden "Amazones" genoemd.